Jméno Shoemaker (z angličtiny švec) může označovat:

osoby
 Ann Shoemakerová (1891–1978) – americká herečka
 Bill Shoemaker (1931–2003) – americký žokej
 Carolyn S. Shoemaker (1929–2021) – americká astronomka, manželka E. Shoemakera
 Eugene Merle Shoemaker (1928–1997) – americký astronom

místa
 Shoemaker (kráter) (dříve Teague Ring) – impaktní kráter v Západní Austrálii

kosmické objekty
 Shoemaker (měsíční kráter) – impaktní kráter u jižního pólu Měsíce
 Shoemaker-Levy 9 – neperiodická kometa, objevili ji manželé Shoemakerovi a David H. Levy
 102P/Shoemaker (také Shoemaker 1) – periodická kometa, objevena manžely Shoemakerovými
 NEAR Shoemaker (Near Earth Asteroid Rendezvous) – kosmická sonda NASA, přejmenovaná na počest E. Shoemakera